Парашютная вышка — стержневая инженерная конструкция с площадкой в верхней части, консолью, балансирующим механизмом и постоянно развёрнутым парашютом предназначенная для имитации прыжка.
Парашютные вышки используются для тренировок или развлечений в качестве аттракционов.

История

Башня-аттракцион в Парке Горького 1930-х годов 

Сооружена предположительно в 1929 (на фотографиях Родченко, Александр Михайлович, возведена в парке предположительно в 1930 (судя по фотографиям в Смена (журнал)).

Зимой использовалась как бобслейный спуск.

На обложке журнала Огонёк (№20 (480) от 20 сентября 1933) представлен парашютист, прыгнувший с винтовой башни и использующий трос, ведущий от крана на самой башне и прикреплённый к куполу круглого парашюта в Московском парке культуры и отдыха (фотография "Ф. Фридилянда")

Существовала как минимум до 22 июня 1943 года.

 упоминание в Popular Science за март 1935
 LIFE за 29 марта 1943 года, 3 фото на странице 112 - этот журнал приписывает раскраску башни в красно-белых цветах сладости Candy cane. Опровергнуть это тяжело, но на цветных фото 1931 раскраска не была такой.
 журнал L'Illustration
 Изображена на заднем плане картины художника Василия Сварога «И. В. Сталин и члены Политбюро среди детей в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького».
 рисунок акварелью А. Н. Павлова. Парашютная вышка: — 1950-е гг.

Последующие постройки 

В начале 1930-х годов «для отработки практических навыков в оставлении самолетов» на ОКБ П. И. Гроховского была разработана конструкция парашютной вышки.
Она представляла собой металлическую ферму высотой 20—25 метров с оборудованной наверху площадкой, с которой прыгающий на раскрытом парашюте, удерживаемом металлическим тросом, опускался на землю.
Первоначально парашютные вышки относились к классу «аппаратуры для наземной тренировки парашютистов».

Другая вышка в Советском Союзе была построена силами парашютной воинской части 10 мая 1933 года в городе Пушкине (бывшее Царское Село) по разработанному ранее проекту ОКБ.

Другая вышка была сооружена в 1934 году в Москве на территории Краснопресненского парка силами общественности района при активном участии работника ОКБ парашютиста К. Н. Холобаева.

Возросшая популярность парашютизма в СССР в 1930-е годы привела к тому, что в городских парках культуры и отдыха стали массово устанавливаться парашютные вышки, с которых мог прыгнуть любой желающий.
Также парашютные вышки входили в спортивные комплексы предприятий.
Например, в 1934 году была построена первая на Урале парашютная вышка, на территории будущего уралмашевского стадиона, о котором в 1935 году писалось: «На стадионе построена парашютная вышка. Первые парашютисты Вагонки 22 и 24 января с открытым парашютом совершали полеты с 20-метровой высоты».

В 1935 году в городе Истр на юге Франции была построена собственная металлическая парашютная вышка по чертежам советского ОКБ.

В 1936 году на приморском бульваре в Баку была открыта парашютная вышка высотой 75 м выполненная в форме нефтяной вышки.

В 1937 году для обучения молодых парашютистов была построена парашютная вышка в Катовице (Польша) высотой 50 м.

Популярность парашютных вышек была такова, что в Советском Союзе была разработана специальная парашютная вышка для детей дошкольного возраста.
Она представляла собой обычную горку, которая заканчивалась на высоте 1,5 метра от земли, сзади которой размещалась стрела к которой крепился парашютик.
Наверху на ребёнка пристегивали подвесную систему, он скатывался вниз по желобу, а с 1,5 м мягко приземляется под куполом.

По некоторым оценкам, начинающими парашютистами было совершено несколько миллионов прыжков с парашютных вышек.

К концу XX века практически все парашютные вышки были заброшены или демонтированы.

Конструкция 
Парашютная вышка представляет собой металлическую, деревянную или бетонную стержневую инженерную конструкцию высотой 20-80 м.
Первое время для парашютных вышек приспосабливались также колокольни, башни и тому подобные высотные конструкции.
В начале своей истории наибольшее распространение получили несколько конструкции парашютных вышек — так называемой «стандартной конструкции», системы Максимова и другие.
При внешних различиях все они были построены по схожей схеме, описанной ниже основные элементы которой сохранились до сих пор.

В верхней части конструкции размещалась площадка, с которой и производятся прыжки.
Первоначально к площадке прокладывалась лестница, которая ограничивала высоту вышки, так как при высоте более 30 м подъём вызывал затруднение для прыгающего.
В дальнейшем в вышках стали устанавливать подъёмники (лифты), снимающие данное ограничение.

Над верхней площадкой, устанавливается балансировочное механическое оборудование с консолью (поворотной стрелой), через которую проходит рабочий трос, к концу которого подвешивается купол со стропами.
Консоль может вращаться только в горизонтальной плоскости и установленная каждый раз перед прыжком по ветру.
Также существовали варианты со статическими консолями направленными в разные стороны.

На конце консоли, а также в месте, где она примыкает к основной мачте, имеются блоки, через которые пропускается рабочий трос диаметром около 7 мм.
К одному концу троса присоединяется карабин, который через промежуточное звено — амортизатор с ремнём соединятся с главным узлом строп купола.
Для безопасности на случай обрыва амортизатора, между главным узлом строп и тросом закрепляется дополнительный трос с рекомендуемой длиной на 1/4 больше длины амортизатора и диаметром около 3 мм.

К другому концу длинного троса подвешивается груз, своей регулируемой перед прыжком тяжестью поднимающий вверх свободный парашют и обеспечивающий скорость прыжка максимально имитирующую реальную — 4-5 м/с.

Купол парашюта всегда находится в развёрнутом виде благодаря вставленному большому кольцу, первоначально изготовляемому из дюралевых труб с рекомендованным диаметром в 30 мм.

Для того, чтобы прыжок с парашютной вышки больше уподобить прыжку с самолёта, рабочую высоту делают несколько выше уровня крепления, для того, чтобы прыгающий мог испытать не только медленный спуск, но и недлительное свободное падение.

Первоначально, большое внимание уделялось имитационной стороне парашютных вышек, ставя прыгающего в условия, близко подходящие к условиям прыжка с самолёта.
Например, рекомендовалось, чтобы подвесная система парашюта была такая же как у парашюта, с которым прыгают с самолёта, на парашютных вышках аэроклубного типа рабочие площадки оборудовали макетами кабинок самолётов У2, К-5, АНТ-9 и АНТ-6, а к подвесной системе рекомендовалось добавить наспинный ранец тренировочного парашюта, в который вместо купола укладывались подушки.

Примечания

см. также 
 действующий аттракцион Base-Flying на крыше Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

Внешние ссылки 
 Парашютная вышка в парке Горького в Москве в 1930-е годы (текст, фото, видео)
 "Две вышки" на Archi.ru - немного другие фото